Карамора:
 Карамора — комар-долгоножка.
 Карамора — рассказ Максима Горького.
 Карамора — сериал Данилы Козловского.